Den Namen Suitger tragen verschiedene Persönlichkeiten des Mittelalters:

 Clemens II., Papst
 Swidger, Bischof von Münster